Кубок мира по шахматам 2019 года — шахматный турнир, который проходил по олимпийской системе в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Победителем турнира стал азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, обыгравший на тай-брейке Дин Лижэня.

Два финалиста Кубка мира, Теймур Раджабов и Дин Лижэнь, получили места в турнире претендентов 2020 года.

Выборы места проведения 
В Международную шахматную федерацию поступила только одна заявка на проведение Кубка мира по шахматам 2019 и Всемирной шахматной олимпиады 2020. Эту заявку подала шахматная федерация Югры.

Формат 
Турнир проводится по нокаут-системе.

Каждый матч на турнире состоит из двух партий (кроме финала и матча за третье место, где таких игр будет четыре) с контролем времени 90 минут и 30 секунд фишеровского добавления на первые сорок ходов, а после преодоления рубежа сорокового хода ещё 30 минут при том же добавлении.

Если после двух партий счёт в матче остаётся равным, назначается тай-брейк, который будет играться на следующий день. Тай-брейк разыгрывается по следующей системе:
 Две партии в быстрые шахматы (25 минут с 10-секундным добавлением).
 Если счёт остаётся ничейным после двух быстрых партий, играются ещё две партии с контролем 10 минут с 10-секундным добавлением на ход.
 Если счёт остаётся ничейным после четырёх партий в быстрые шахматы, соперники играют две партии в блиц с контролем пять минут и три секунды добавления.
 Если счёт остаётся ничейным и в этом случае, тогда назначается так называемая партия смерти (или армагеддон), в которой у белых пять минут, у чёрных четыре, но ничья в партии считается победой чёрных. Начиная с 61-го хода в партии смерти появляется двухсекундное добавление на ход.

Квалификация финалистов 
В турнир претендентов проходят участники финала кубка мира. В правилах говорилось, что это будут два финалиста, кроме Магнуса Карлсена и Фабиано Каруаны, потому что Карлсен как чемпион мира не будет участвовать в турнире претендентов, а Каруана уже получил место в этом турнире. Но Карлсен и Каруана оба отказались от участия в Кубке мира, поэтому будет иметь место обычная система.

Расписание 
Каждый из первых шести раундов играется три дня:
 в первые два дня проводятся две партии с классическим контролем времени;
 на третий день играется тай-брейк, если в первых двух партиях победитель не выявлен.
Финал и матч за 3 место играются четыре дня (классический контроль) с возможным тай-брейком на пятый день.

Все туры начинаются в 13:00 по московскому времени (в 15:00 по местному времени).

Призовые

Участники 
Участники отсортированы по рейтингу ФИДЕ на август 2019 года. Все игроки — гроссмейстеры, если не указано иное.

 , 2805 (WC)
 , 2779 (R)
 , 2774 (WC)
 , 2776 (WC)
 , 2774 (R)
 , 2765 (WC)
 , 2764 (R)
 , 2763 (Z2.1)
 , 2759 (R)
 , 2758 (R)
 , 2757 (E19)
 , 2752 (R)
 , 2750 (R)
 , 2743 (Z2.1)
 , 2743 (R)
 , 2739 (E18)
 , 2738 (R)
 , 2730 (R)
 , 2729 (R)
 , 2728 (R)
 , 2727 (AS18)
 , 2726 (AS18)
 , 2724 (E18)
 , 2721 (R)
 , 2720 (R)
 , 2713 (AM18)
 , 2710 (E18)
 , 2706 (R)
 , 2705 (R)
 , 2704 (R)
 , 2703 (Z2.1)
 , 2702 (AS19)
 , 2699 (E19)
 , 2692 (AF)
 , 2692 (E18)
 , 2691 (E18)
 , 2690 (R)
 , 2686 (E19)
 , 2686 (AM18)
 , 2684 (E19)
 , 2682 (E18)
 , 2682 (E18)
 , 2679 (E18)
 , 2678 (E18)
 , 2675 (R)
 , 2675 (E19)
 , 2673 (E18)
 , 2671 (R)
 , 2668 (ON)
 , 2666 (E19)
 , 2666 (E19)
 , 2665 (Z2.1)
 , 2665 (ACP)
 , 2663 (E18)
 , 2662 (E18)
 , 2660 (E18)
 , 2660 (E19)
 , 2657 (Z3.4)
 , 2656 (J18)
 , 2655 (E18)
 , 2655 (E18)
 , 2654 (PN)
 , 2654 (E19)
 , 2654 (E19)
 , 2654 (E19)
 , 2653 (E18)
 , 2652 (E19)
 , 2650 (E18)
 , 2650 (E19)
 , 2643 (ON)
 , 2643 (Z2.2)
 , 2640 (E18)
 , 2640 (E18)
 , 2640 (Z2.5)
 , 2636 (Z4.2)
 , 2635 (AM19)
 , 2634 (J17)
 , 2633 (E18)
 , 2633 (Z3.4)
 , 2631 (AS18)
 , 2630 (AS18)
 , 2630 (AS19)
 , 2625 (E19)
 , 2620 (E19)
 , 2618 (AS19)
 , 2616 (AS19)
 , 2612 (AM19)
 , 2612 (AS19)
 , 2612 (E19)
 , 2610 (PN)
 , 2610 (Z3.5)
 , 2607 (Z3.7)
 , 2606 (E19)
 , 2604 (AM18)
 , 2601 (AS18)
 , 2599 (AM18)
 , 2599 (E18)
 , 2596 (E19)
 , 2596 (Z2.4)
 , 2596 (AM19)
 , 2595 (E19)
 , 2594 (PN)
 , 2593 (E18)
 , 2591 (ON)
 , 2584 (Z3.5)
 , 2571 (E18)
 , 2571 (E19)
 , 2567 (E18)
 , 2566 (PN)
 , 2566 (Z2.3)
 , 2562 (Z2.5)
 , 2554 (AM19)
 , 2554 (E19)
 , 2554 (Z2.4)
 , 2550 (Z4.1)
 , 2545 (Z3.3)
 , 2539 (Z3.1)
 , 2533 (ON)
 , 2533 (PN)
 , 2485 (E19)
 , 2477 (Z2.3)
 , 2438 (Z4.3)
 , 2423 (AF)
 , 2408 (Z3.3)
 , 2395 (AM19)
 , 2284 (Z4.4)
 , 2250 (Z3.2)
 , 1954 (Z3.6)

Квалификация на Кубок мира 
 Чемпион мира (1)
 WC: Полуфиналисты кубка мира по шахматам 2017 (4)
 WWC: Чемпионка мира по шахматам 2018 (1)
 J17, J18: Победители юношеских чемпионатов мира 2017 и 2018 (2)
 E18 и E19: Чемпионат Европы по шахматам 2018 (24) и 2019 (22)
 AM18 и AM19: Чемпионат Америки по шахматам 2018 (4) и 2019 (4)
 AS18 и AS19: Чемпионат Азии по шахматам 2018 (5) и 2019 (5)
 AF: Чемпионат Африки по шахматам 2019 (2)
 Z2.1 (5), Z2.2 (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (1), Z3.7 (1), Z4.1 (1), Z4.2 (1), Z4.3 (1), Z4.4 (1): Региональные чемпионаты
 R: Рейтинг (средний рейтинг с августа 2018 по июль 2019) (18)
 ACP: шахматист, показавший лучший результат в АШП-туре, не квалифицировавшийся по другим критериям (1)
 PN: Номинации президента ФИДЕ (5)
 ON: Номинации организаторов (4)

Замены участников 

 Отказались играть:
  (Чемпион мира)
  (Чемпионка мира) (отказалась в пользу участия в женском Гран-при ФИДЕ 2019–2020)
  (решил сосредоточиться на подготовке к отбору в турнир претендентов 2020 года через FIDE Grand Swiss Tournament 2019)
  (ушёл из больших шахмат в январе 2019)
 
 
 Их места заняли следующие шахматисты (по рейтингу):
 
 
 
 
 
 
 Другие замены:
  (Z2.1) →  (AM19)
  (Z3.6) →  (Z3.6)
  (PN) →  (PN)

Результаты, 1/64 финала — 1/8 финала

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Результаты 1/4 финала, 1/2 финала, финал

Матч за 3 место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Положение о проведении турнира

2019
Международные соревнования по шахматам в России
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
2019 год в шахматах
Сентябрь 2019 года
Спорт в России в 2019 году